La saison 2016-2017 du championnat d'Espagne de football D2 est la quatre-vingt-sixième édition de la deuxième division espagnole, la  l'appellation Liga 1||3. Les vingt-deux clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-et-un autres. En fin de saison, les deux premiers du classement final sont promus en Liga Santander alors que les clubs classés entre la  et la  disputent les play-offs pour déterminer la troisième équipe promue. En bas de classement, les quatre derniers sont relégués et remplacés par les quatre meilleures formations de Segunda División B.

Le Sevilla Atlético Club, équipe réserve du Séville FC ne peut pas être promue en Liga Santander. En revanche, elle peut être reléguée en troisième division si elle termine en bas du classement.

Participants 

Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Leader journée par journée

Dernier place (journée par journée)

Tableau des rencontres

Barrage de promotion

Demi-finale

SD Huesca - Getafe CF

Cadix CF - CD Tenerife

Finale

CD Tenerife - Getafe CF

Évolution du classement

Statistiques individuelles

Meilleurs buteurs

Récompenses mensuelles

Autres statistiques 
 Premier but de la saison :  Dani Pacheco  pour le Getafe CF contre CD Mirandés (0-1), le .
 Premier but contre son camp :  Fran Pérez  pour le UCAM Murcia CF en faveur de Elche CF (0-1), le .
 Premier penalty :   Dani Pacheco  pour le Getafe CF contre CD Mirandés (0-1), le .
 Premier coup franc direct :  Borja Garcia  pour le Girona FC contre Elche CF (1-0), le .
 Premier doublé :  Javier Matilla  pour le Elche CF contre le Rayo Vallecano (2-1), le .
 Premier triplé :  Brandon  pour le RCD Majorque contre le SD Huesca (3-0), le .
 But le plus rapide d'une rencontre :  Ángel  minute et 22 seconde pour le CF Reus Deportiu contre CD Mirandés (1-0), le .
 But le plus tardif d'une rencontre :  Alfredo Ortuño  pour le Cadix CF contre Getafe CF (3-0), le .
 Meilleure attaque : Girona FC, (65 buts marqués).
 Plus mauvaise attaque : CF Reus Deportiu, (31 buts marqués).
 Meilleure défense : CF Reus Deportiu, (29 buts encaissés).
 Plus mauvaise défense: CD Mirandés, (66 buts encaissés). 
 Journée de championnat la plus riche en buts :  avec 36 buts.
 Journée de championnat la plus pauvre en buts :  avec 16 buts.
 Plus grande marge de buts dans une rencontre : 5 buts
 Real Valladolid 5-0 CD Mirandés, le .
 Plus grand nombre de buts dans une rencontre : 8 buts
 Elche CF 4-4 Gimnàstic Tarragone, le .
 Sevilla Atlético 5-3 Real Oviedo, le .
 Sevilla Atlético 6-2 Real Valladolid, le 
 Plus grand nombre de buts en une mi-temps : 5 buts
  de Sevilla Atlético-Girona FC 3-3 (1-0), le .
 Plus grand nombre de buts dans une rencontre par un joueur : 3 buts
  Brandon  pour le RCD Majorque contre le SD Huesca (3-0), le .
  Marc Gual  pour le Sevilla Atlético contre le Real Valladolid (6-2), le .

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Espagne de football D2
 LaLiga Santander 2016-2017

Lien externe 
  Site officiel

2016-2017
Espagne M2
Football M2
Championnat M2